Текленбург — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Текленбург, Джон (род. 1955) — американский бизнесмен и государственный деятель.

Двойная фамилия 
  (1501—1557) — граф Текленбургский и Лингенский.
 Фосс-Текленбург, Мартина (род. 1967) — немецкая футболистка.

Топоним 
 Текленбург — одно из государств в составе Священной Римской империи.

См. также 
 Теккленбург